

Ioan Crasnic (10 Noiembrie 1929) este unul dintre cei mai titrati antrenori de lupte din Romania.

Biografie: 
Ioan Crasnic s- a nascut in comuna Glimboca, Caras Severin si este insurat de peste 50 de ani cu Veronica Tereza, impreuna cu care are doi copii: Ion Mihnea (n. 1972) si Miruna Elena (n. 1975).

A absolvit Facultatea de Agronomie Timisoara in 1953 si Institutul National de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti in 1958.

Ioan Crasnic a activat ca sportiv din 1946 pina in 1952. In aceasta perioada a castigat campionatul national de juniori la lupte Greco Romane in ‘47,’48 si de seniori in  ’49,’50 si ’51. In ‘52 a terminat pe locul 2.

Timp de 42 de ani (‘58 - ‘96 ) Ioan Crasnic a fost antrenor federal in cadrul Federatiei Romane de Lupte ( FRL) si a nationalei Marocului (’96 – ’00).

Experienta: 
Ioan Crasnic s-a  specializat in Lupte Libere intre anii ’60-’64 avandu-l ca antrenor pe japonezul Shigeru Kasahara.

•	1953-1958 antrenor la Clubul Sportiv Scolar CFR Timisoara

•	1958-1996 antrenor federal la Federatia Romana de Lupte ( FRL)

•	1996-2000 antrenor la nationala Marocului unde a condus nationalele masculine si feminine de lupte Greco Romane si Libere la toate nivelele (junior si seniori).

A facut parte din colectivele tehnice ale Federatiei Romane de Lupte intre anii 1958 si 1996 si a nationalei Marocului intre anii 1996-2000.

Ioan Crasnic a participat la noua olimpiade: Roma 1960, Tokyo 1964, Mexico City 1968, Munchen 1972, Montreal 1976, Moscova 1980, Los Angeles 1984, Barcelona 1992 cu nationala Romaniei  si Atlanta 1996 cu nationala Marocului. Ioan Crasnic a participat la aceste noua olimpiade in calitate de antrenor dar si de arbitru international.

In acelasi timp, Ioan Crasnic a participat cu sportivii romani la nenumarate campionate mondiale si europene unde elevii lui au castigat zeci de medalii de aur, argint si bronz.

Repere ale carierei: 
A fost antrenor federal sau a facut parte din conducerea colectivului tehnic la urmatoarele olimpiade:

•	Roma 1960: Dumitru Parvulescu campion olimpic la lupte Greco Romane categoria 52kg

•	Munchen 1972: Nicolae Martinescu campion olimpic la lupte Greco Romane categoria 97kg si Gheorghe Berceanu campion olimpic la lupte Greco Romane  categoria 48kg

•	Moscova 1980: Rusu Stefan campion olimpic la categoria 68kg

•	Los Angeles 1984: Vasile Andrei campion olimpic la lupte Greco Romane  categoria 100kg si Ion Draica campion olimpic la lupte Greco Romane  categoria 82kg

A fost martor ocular al atentatului de la Jocurile Olimpice de Vară de la München in 1972 locuind vizavi de blocul în care erau cazați sportivii delegației Israelului.

Premii si Diplome: 
•	A obtinut licenta de arbitru international FILA (Federatia Internationala de Lupte Asociatie) in Marea Britanie (Manchester) in 1965 semnat de presedintele FILA Roger Coulon si secretarul general al FILA- Milan Ercegan

•	Diploma de onoarea primita de la FILA in 1996 pentru contributia de o viata la dezvoltarea luptelor semnat de Milan Ercegan presedintele FILA

•	Diploma primita de la comitetul olimpic de organizare al Olimpiadei din Mexic 1968 (arbitru international) semnat din partea comitetului olimpic intrenational (CIO) de presedintele Avery Brundage

•	Titlul de antrenor emerit primit de la Consiliul National pentru Educatie Fizica si Sport in 1972

•	Diploma primita de la Juan Antonio Samaranch pentru contributia la succesul celei de a XXVI olimpiade- Atlanta 1996

•	Ordinul “ Meritul Sportiv” Clasa a II a pentru rezultate deosebite obtinute la jocurile olimpice de vara de la Montreal 1976, semnat de presedintele Romaniei

•	Ordinul “ Meritul Sportiv” Clasa a II a pentru rezultate deosebite obtinute la jocurile mondiale universitare – Sofia- Bulgaria 1977, semnat de presedintele Romaniei

•	Ordinul “Meritul Sportiv” Clasa I a in semn de apreciere deosebita pentru intreaga activitate si pentru performantele sportive obtinute la promovarea imaginii Romaniei, semnat de presedintele Romaniei in 2004

•	Diploma de excelenta pentru intreaga activitate in sportul luptelor romanesti cu ocazia sarbatoririi a 80 de ani de la infiintarea Federatiei Romane de Lupte (FRL) semnat de Constantin Poteras presedintele FRL in anul 2010

Antrenori români
Sportivi români

Sport